День яблока — неофициальный праздник, посвящённый яблоку:
  — День яблока (отмечается 21 октября).
  — День яблока (отмечается 20 февраля).

Яблоки